Der Ringsport hat in Finnland schon eine lange Tradition. Die ersten finnischen Meisterschaften wurden 1898 ausgetragen. Sieger wurde Georg Hackenschmidt, der eigentlich Este war. 2008 und 2009 konnten die Greco-Ringer Jarkko Ala-Huikku und Jani Haapamäki in den Klassen bis 60 kg bzw. bis 66 kg den Europameistertitel erringen. Im Juniorenbereich überzeugten zuletzt Sportler wie Tuomas Tarino und Taisto Lalli, die 2009 bei den Junioren-Weltmeisterschaften Bronze erringen konnten. Finnische Ringer galten und gelten vor allem im griechisch-römischen Stil als sehr stark.

Zudem gibt es in Finnland alte traditionelle Ringkampfstile, die heute aber kaum noch gerungen werden. Zu diesen Stilarten gehören Rintapaini, Ritpaini und Viopaini.

Finnische Medaillengewinner bei Olympischen Spielen 

Die folgende Liste gibt eine Übersicht der Finnen, die bei Olympischen Spielen eine Medaille erringen konnten.

Finnische Meisterschaften 
Erster finnischer Meister im Ringen wurde 1898 der Este Georg Hackenschmidt vom St. Petersburger Klub Pietarin Atleettiklubi. Vizemeister damals wurde Carl Allén vom Sörnäisten Voimisteluklubi. Allén gewann die finnischen Meisterschaften 1899 und 1900 für den Helsingin Atleettiklubi startend.

Bis 1902 gab es keine Gewichtsklassen bei finnischen Meisterschaften. 1903 gab es eine Klasse bis und über 70 kg. 1907 gab es schließlich drei Gewichtsklassen. 1909 vier und 1914 fünf.

Seit 1923 gibt es auch finnische Meisterschaften im Freistil.

Der finnische Arbeitersportverband TUL trug bis zur Einführung eines einheitlichen finnischen Sportverbandes Ende des 20. Jahrhunderts eigene Meisterschaften aus.

Internationale Turniere in Finnland 
 Olympische Sommerspiele 1952 in Helsinki

 Ringer-Weltmeisterschaften 1911 in Helsinki
 Ringer-Weltmeisterschaften 1921 in Helsinki
 Ringer-Weltmeisterschaften 1951 in Helsinki
 Ringer-Weltmeisterschaften 1965 in Tampere (GR)
 Ringer-Weltmeisterschaften 1994 in Tampere (GR)

 Ringer-Europameisterschaften 1933 in Helsinki
 Ringer-Europameisterschaften 1973 in Helsinki (GR)
 Ringer-Europameisterschaften 1987 in Tampere (GR)
 Ringer-Europameisterschaften 1989 in Oulu (GR)
 Ringer-Europameisterschaften 1997 in Kouvola (GR)
 Ringer-Europameisterschaften 2002 in Seinäjoki (FR, GR)
 Ringer-Europameisterschaften 2008 in Tampere
 Ringer-Europameisterschaften 2014 in Vantaa

(Abkürzungen: GR: griechisch-römischer Stil; FR: Frauenringen)

WM-Aufgebot 2009 
Dies war das Aufgebot Finnlands bei den Ringer-Weltmeisterschaften 2009 in Herning. In Klammern die erreichte Platzierung. Pro Gewichtsklasse darf eine Nation einen Starter entsenden.

WM-Aufgebot 2010 
Dies war das Aufgebot Finnlands bei den Ringer-Weltmeisterschaften 2010 in Moskau. In Klammern die erreichte Platzierung. Pro Gewichtsklasse darf eine Nation einen Starter entsenden.

Siehe auch 
 Sport in Finnland
 Ringen in Deutschland
 Ringen in der Schweiz

Weblinks 
Ergebnisse der finnischen Meisterschaften (finnisch)